Le nom James O'Connor est porté par les personnes suivantes :
 James O'Connor (1836-1910), homme politique irlandais ;
 James O'Connor (né en 1979), un footballeur irlandais ;
 James O'Connor (né en 1984), un footballeur anglais ;
 James O'Connor (né en 1990), un joueur australien de rugby à XV ;
 James Arthur O'Connor (1792-1841), un peintre paysagiste irlandais.